Bureau, termine francese per scrivania, ufficio o agenzia governativa, può riferirsi a:

Geografia
 Contea di Bureau – contea dello Stato dell'Illinois, negli Stati Uniti
 Lago Bureau – specchio d'acqua nella regione di Mauricie, Canada, parte del bacino Gouin

Persone
 Bernard Bureau (1959) – ex calciatore francese
 Bureau de La Rivière (XIV secolo) – politico e cavaliere francese
 Édouard Bureau (1830-1918) – fisico e botanico francese
 Florent Bureau (1906-1999) – matematico belga
 Gaspard Bureau (... – 1469) – militare e ingegnere francese
 Georges Bureau (1870-1940) – politico francese
 Marc Bureau (1966) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Marc Bureau (1955) – politico canadese
 Jacques Bureau (1860-1933) – politico canadese
 Jean Bureau (1390-1463) – militare e ingegnere francese
 Stéphan Bureau (1964) – giornalista e personaggio televisivo canadese
 Vianney Bureau, noto come Vianney (1991) – cantautore francese